19875 Guedes – asteroide
Gonçalo Guedes – calciatore portoghese
Guedes – calciatore angolano